Крокетт () — прізвище, яке може стосуватися:
 Деві Крокетт (1786—1836) — американський політик і військовий герой.
  (1859—1914) — шотландський романіст.

Топоніміка

Крокетт (округ)
 Крокетт — місто, штат Техас
 Крокетт — переписна місцевість, штат Каліфорнія
  – парк штату Теннессі у США вздовж річки , який має площу 105 гектарів. У парку є репліка батьківської хатинки Деві Крокетта, музей та великий кемпінг.
  — сосновий ліс на захід від Лафкіна у штаті Техас, біля автомобільної  у Сполучених Штатах Америки.
  — оборонна споруда побудована для захисту міста і гавані Галвестона на березі Мексиканської затоки на .

Фільми 
  —  / (Davy Crockett, німий) — актор 
  —  / (Davy Crockett, німий) — актор

Інше 
 Деві Крокетт (англ. Davy Crockett, M388) — ядерний надкаліберний боєприпас.

Див. також 
 Крокет